Brot (botànica), part nova d'una planta
 Brot epidèmic, manifestació d'un fenomen mèdic per sobre de la freqüència habitual.
 Brot, sèrie de televisió islandesa de 2019, més coneguda amb el títol en anglès The Valhalla Murders